Марковець (словен. Markovec) — поселення в общині Лошка доліна, Регіон Нотрансько-крашка, Словенія. 
 Марковець Олександр Валерійович — футболіст, ФК Волинь.